Il doppio del torneo di tennis Challenger ATP Club Premium Open 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Pablo Campana e Nicolás Lapentti che hanno battuto in finale Nicola Bruno e Mosè Navarra 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Patricio Arnold /  Eyal Ran (semifinali)
 Pablo Campana /  Nicolás Lapentti (Campioni)

 Leonardo Lavalle /  Maurice Ruah (quarti di finale)
 Nicola Bruno /  Mosè Navarra (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger ATP Club Premium Open 1996